Lyon Open 2022, właśc. Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Lyon Open rozgrywany w dniach 28 lutego–6 marca 2022 roku w Lyonie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 193 127 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 we Francji